Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова — предприятие текстильной промышленности Российской империи.

История 
После смерти отца и имущественного раздела, в 1863 году купцу Асафу Баранову досталась на паях с братом Александром фабрика «Троицко-Александровская мануфактура» в селе Карабаново (город с 1938 года) в 10 верстах от города Александрова. В 1874 году ими было учреждено предприятие под названием «Товарищество на паях мануфактур Барановых», где Асаф Иванович стал одним из директоров правления. 

В 1874 году он вышел из семейного дела и на свои личные средства решил построить недалеко от деревни Струнино на берегу слияния речек Чёрная и Горелый Крест, рядом с железной дорогой Москва—Ярославль, текстильную фабрику. 20 декабря 1874 года губернские власти разрешили А. И. Баранову  строительство красильно-набивного предприятия. Это и считается официальной датой основания крупного текстильного предприятия, названного Соколовской мануфактурой. Работа на ней началась в мае 1875 года.

Новая фабрика была оснащена высокотехнологичным оборудованием, и процесс окрашивания тканей вышел на промышленную основу, а Асаф Иванович был удостоен звания мануфактур-советника и почётной степени инженера-технолога. В 1878 году было образовано акционерное общество «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова». Главными рынками сбыта выпускавшейся продукции были Москва (оптовый амбар на Чижовском подворье), Ирбитская и Нижегородская ярмарки, Средняя Азия, Закавказье, Персия. По сведениям Первой всеобщей переписи Российской империи, прошедшей в 1897 году, Соколовская мануфактура имела 46 тысяч прядильных веретён, 1205 ткацких станков. В 1881 году была пущена в работу одна из первых на текстильных фабриках России электростанция, дававшая энергию для освещения цехов.

Ткани с ярлыком «Товарищества Соколовской мануфактуры Асафа Баранова» пользовались большим спросом и многократно отмечались наградами на различных ярмарках и выставках как в России, так и за рубежом. На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве ткани струнинской мануфактуры были отмечены Дипломом. Производители дважды (в 1882 и 1896 годах) удостаивались права помещать на документах, сопровождающих изделия, Государственный герб, что расценивалось как наивысшая награда. В 1886 году фабрика Асафа Баранова была удостоена специальной награды Персидского шаха. В 1889 году ткани под названием «Смородиновый лист» получил «Гран При» на Всемирной выставке в Париже.

Его племянник — Сергей Николаевич Баранов унаследовал дело отца — Николая Ивановича Баранова. Он решил прекратить красильное производство и начал вырабатывать шерстяные ткани. Одновременно занимался общественной деятельностью.

После Октябрьской революции фабрика была национализирована и стала называться «5-й Октябрь». В 1995 году она стала именоваться как акционерное общество открытого типа «Струнинская мануфактура». 

Некоторые оригинальные образцы фабрики Асафа Баранова сохранились до настоящего времени и находятся в музее-заповеднике «Александровская слобода». Также несколько платков «Барановских мануфактур» находятся в коллекции набивных ситцевых платков Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Интересно, что вплоть до конца XIX века железнодорожная платформа близ станции Александров, недалеко от фабричных корпусов Соколовской мануфактуры, называлась «Бараново» (современное название «Струнино»).

См. также 
 Струнино

Примечания

Ссылки 
 Купеческий род Барановых
 Плодородный слой человечества. Асаф Иванович Баранов
 Ткани из прошлого

Компании Российской империи